Nella mitologia greca, Ocalea o Aglaia è un personaggio della genealogia Argiva. Era figlia di un altrimenti sconosciuto Mantineo, e sposò il re di Argo Abante, da cui ebbe due gemelli, Acrisio e Preto e la figlia Idomenea (o Eidomene).

Non è da confondere con l'omonima Aglaia, una delle Cariti.

Note

Personaggi argivi della mitologia greca
Regine della mitologia greca